Ellisville kan syfta på:

 Ellisville, Illinois
 Ellisville, Mississippi
 Ellisville, Missouri